Bedford College – college di Bedford, Inghilterra (Regno Unito)
 Bedford College of Higher Education – college di Bedford, Inghilterra (Regno Unito)
 Bedford College – college di Londra, Inghilterra (Regno Unito)
 Bedford College – college di Sydney, Australia